Электрический потенциал — термин, который может означать:

 Электрический потенциал — временная компонента четырёхмерного электромагнитного потенциала
 Электрический потенциал мозга — обобщённая характеристика взаимодействия зарядов, находящихся в исследуемой области мозга